Рейтинг Нильсена () — система измерения количества аудитории, созданная компанией Nielsen Media Research, входящей в Nielsen Holdings, для установления количества аудитории телевизионных программ в США. Nielsen Media Research, созданная Артуром Нильсеном, маркетологом, занимавшимся вопросами рекламы, а позже — спроса на радиовещание и радиопрограммы, разработала рейтинг Нильсена именно для подсчёта спроса и популярности радиопрограмм, а в 1950 году переключилась на вопросы измерения телеаудитории на основе принципов, разработанных Нильсеном и его компанией для измерения количества радиослушателей.

Методы измерения 
Для получения данных рейтинга используются два основных метода. Первый метод основывается на исследовании записей целевой аудитории об их предпочтениях среди телепрограмм. Анализ данных, собранных от различных групп аудитории, позволяют составить целостное впечатление об аудитории любого шоу, канала или времени вещания. Второй основан на применении специального устройства — пиплметра, встраиваемого в телевизор и считывающего всю информацию о предпочтениях аудитории, использующей этот телевизор. Данное устройство позволяет устанавливать более широкие предпочтения определённой аудитории и в более точном временном диапазоне. Существуют также устройства, распознающие отдельных членов аудитории (например, всех членов семьи), но Nielsen Media Research не использует это устройство, хотя оно могло бы дать более дифференцированные по демографическому признаку результаты (например, получение данных о наиболее популярных программах среди детей, подростков, взрослых и т. д.).

Наиболее популярные шоу по рейтингу Нильсена 
Артур Нильсен начал составление рейтинга в 1950 году. До него этим занимались сразу несколько компаний, среди которых был, например, журнал «Variety». В таблице указаны программы, завершавшие телевизионный сезон с наиболее высоким рейтингом Нильсена.

Примечания 

Медиапланирование
Терминология телевидения
Рейтинги
Маркетинговая терминология
Телевидение в США